Bumijaya (Buay Rawan)
 Bumijaya (Ciruas)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing